Kobło – wieś w woj. lubelskim, pow. hrubieszowskim, gminie Hrubieszów 
 Kobło – wieś na Ukrainie w obw. samborskim